Clarks (Nebraska)
Clarks (Luisiana)

Desambiguações de topônimos